De Polvermolen (Polffermuelen) is een verdwenen molen in de Nederlandse plaats Venlo.

De molen moet zich hebben bevonden in Venlo, op de dijk aan de Tegelpoort, en werd gebruikt als kruitmolen. Volgens stadsarchivaris Frans Hermans verdween de molen in 1609.

Molen in Venlo